Lendvai, Lendvay oder Lendwai ist der Familienname folgender Personen:

 Benő Lendvay (1830–1900), ungarischer Mediziner 
 Erna Lendvai-Dircksen (1883–1962), deutsche Fotografin
 Ernő Lendvai (1925–1993), ungarischer Musikwissenschaftler
 Erwin Lendvai (1882–1949), ungarischer Komponist
 József Lendvay (* 1974), ungarischer Violinist und Geigenvirtuose
 Kamilló Lendvay (1928–2016), ungarischer Komponist
 Miklós Lendvai (1975–2023), ungarischer Fußballspieler
 Paul Lendvai (* 1929), österreichischer Journalist ungarischer Abstammung
 Reinhard Lendwai (* 1966), österreichischer Schachmeister
 Tibor Lendvai (* 1940), ungarischer Radrennfahrer